Bisbe puede hacer referencia a:

 un obispo en idioma catalán;
 el bisbe, un embutido típico catalán;
 Del Bisbe, cultivar de higuera mallorquín;
 el Jardí del Bisbe, jardín público en Palma de Mallorca;
 el Portal del Bisbe, monumento en el casco antiguo de Barcelona;
 'Volem bisbes catalans!, una campaña catalanista en 1966-1967;
 Luís Bisbe (n. 1965), artista de espacios español;
 Jaume Bisbe, dirigente sindicalista anárquico de Barcelona.